Daniel Erdmann (né en 1973), saxophoniste et flûtiste de jazz et de musique improvisée allemand ;
Eduard Erdmann (1896-1958), pianiste et compositeur germano-balte ;
Fiona Erdmann (née en 1988), mannequin, comédienne et présentatrice de nouvelles allemande ;
Hugo Erdmann (1862-1910), chimiste et professeur d'université allemand ;
Johann Eduard Erdmann (1805-1892), philosophe et universitaire allemand ;
Jonathan Erdmann (né en 1988), joueur de beach-volley allemand ;
Karin Erdmann (née en 1948), mathématicienne allemande ;
Karl Gottfried Erdmann ou Carl (1774-1835), médecin et botaniste allemand ;
 ;
Lothar Erdmann (1888-1939), journaliste et syndicaliste allemand ;
Nate Erdmann (1973-), joueur américain de basket-ball ;
Otto Erdmann (1834-1905), peintre allemand ;
Otto Linné Erdmann (1804-1869), chimiste allemand, fils de Karl Gottfried Erdmann ;
Susi Erdmann (née en 1968), lugeuse et bobeuse allemande.